Der Mannschaftswettbewerb im Bogenschießen der Frauen bei den Olympischen Sommerspielen 2008 in Peking wurde vom 9. bis 10. August im Olympic Green Archery Field ausgetragen. Es nahmen 10 Mannschaften mit jeweils 3 Athletinnen teil. 

Der Wettkampf begann mit einer Platzierungsrunde, die die Grundlage für die nachfolgende K.-o.-Runde bildete. Jede Schützin gab 72 Pfeile ab, die zusammenaddierte Punktzahl ergab den Rang. 

In der Finalrunde waren die sechs besten Mannschaften im Viertelfinale gesetzt. Jede Mannschaft schoss in einer Partie 24 Pfeile (8 pro Schützin). Die Mannschaft mit der höheren Punktzahl zog in die nächste Runde ein.

Rekorde

Bestehende Rekorde 
 216 Pfeile Platzierungsrunde

 24 Pfeile in einer Begegnung

Neue Rekorde 

 216 Pfeile Platzierungsrunde

24 Pfeile in einer Begegnung

Platzierungsrunde

Finalrunde

Abschlussplatzierungen

Weblinks 

 Ergebnisse

Mannschaft Frauen
Frauenschießsportwettkampf